Northwest, North-West oder North West ( für „Nordwest“) steht für:

 China Northwest Airlines, war eine chinesische Fluggesellschaft, Sitz in Xi’an in der Volksrepublik China
 North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West
 Northwest Airlines, ehemalige US-amerikanische Fluglinie 
 Northwest Angle, Minnesota
 Northwest Arctic Borough, Alaska
 North West Cape, Australien
 North West Coastal Highway, Australien
 North-West District, Botswana
 North West England, Region
 Northwest Highlands, Schottland
 North West Leicestershire, England
 Northwest Passage (Fernsehserie)
 North West Shelf, Australien
 Northwest Smith, Hauptfigur von Science-Fiction-Kurzgeschichten der Autorin C. L. Moore
 North West Province, Nordwest (Südafrika), Provinz in Südafrika
 North-West Telecom, ehem. Telekommunikationsunternehmen aus Russland
 Northwest Township (Missouri), USA
 Northwest Mountain, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Alle Artikel mit „Northwest“ im Titel
 Alle Artikel mit „North-West“ oder „North West“ im Titel
 Alle Artikel mit „North-Western“ oder „North Western“ im Titel
 Nord-Ouest (Begriffsklärung)
 Nordwest (Begriffsklärung)
 Nordwest-Universität
 Northwest Division
 North West Frontier
 Northwest Township
 Northwestern